Мейстріліга 2020 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдруге поспіль достроково здобула Флора.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 9 березня по 19 травня 2020 року.

Через довгу паузу сезон скоротили. Замість звичайного формату, коли кожна команда грала з іншою командою чотири рази, після третього кола ліга повинна була бути розділена на дві групи.

7 листопада, внаслідок другої хвилі COVID-19, сезон був ще більше скорочений, після 27-го туру ліга була розділена на три секції - верхню 4 клуби, 5-ю та 6-ту команди та нижню 4 клуби.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1-18 тури 

19-36 тури

Результати другий етап 
1-4 місця

5-6 місця

7-10 місця

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 грудня 2020 

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway 

2020
Естонія
2020 в естонському спорті